Алексей Кондратьев:
 Кондратьев, Алексей Александрович (1930—2012) — чувашский учёный, профессор, доктор технических наук.
 Кондратьев, Алексей Владимирович (род. 1971) — российский военный и государственный деятель.
 Кондратьев, Алексей Михайлович (1846—1913) — главный режиссёр Малого театра.
  (1949—2010) — американский лингвист-кельтолог.